Esterházy Sándor (1809–1867) magyar arisztokrata nagybirtokos, császári-királyi katonatiszt, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc tábornoka, majd ismét császári főtiszt
 Esterházy Sándor (1863–1907) jogtanár